La notation du double tiret (--) se retrouve dans plusieurs domaines.
 En informatique, c’est :
 un opérateur de décrémentation (inverse de ++) ;
 un indicateur de signature.
 En droit français, elle a été utilisée dans l’état civil à la suite de la loi relative à la dévolution du nom de famille, pour séparer les deux noms de famille transmis par les parents d'un enfant.